Инспекция здравоохранения Норвегии (норвежское название: Statens helsetilsyn) является национальным правительственным агентством, находящимся в административном подчинении Министерства здравоохранения и социального обеспечения.

Государственный надзор за системой здравоохранения и социального обеспечения 
Государственный надзор предназначен для обеспечения соответствия национальным законам и нормативам.

В Норвегии имеется комплексное законодательство, касающееся здравоохранения и социального обеспечения, которое:
 обуславливает требования, относящиеся к услугам, которые должны быть предоставлены населению;
 обуславливает требования, относящиеся к качеству этих услуг;
 регулирует деятельность работников сферы здравоохранения, имеющих государственную регистрацию;
 предоставляет права пользователям услуг в сфере здравоохранения и социального обеспечения, включая специальный акт о правах пациента.

Этот надзор осуществляется за всеми предписанными законом услугами, независимо от того, предоставлены ли они государственными лечебными учреждениями, муниципальными учреждениями, частными компаниями или медицинскими работниками, у которых есть собственная врачебная практика.

Однако органы надзора не зависят от повседневного политического управления и по большей части сами определяют приоритеты при проверке услуг и выборе тех вопросов, которые должна охватить эта проверка. Данное назначение приоритетов происходит, в частности, на основе информации, имеющей отношение к риску и уязвимости.

Органы надзора гарантируют:
 удовлетворение нужд населения в сфере здравоохранения и социального обеспечения;
 соответствие услуг здравоохранения и социального обеспечения надлежащим профессиональными стандартами;
 предотвращение нарушений при предоставлении услуг;
 эффективное и надёжное использование ресурсов.

Методы надзора 

К методам надзора относятся:

Отраслевой мониторинг 
Отраслевой мониторинг представляет собой надзор с целью контроля и включает поиск, систематизацию и интерпретацию информации о системе здравоохранения и социального обеспечения с точки зрения надзора. Полученные знания составляют базу для оценки степени удовлетворения потребности населения в услугах, а также оценки качества этих услуг.

Плановые проверки поставщиков услуг 
При проведении проверок поставщиков услуг (местные органы власти, дома престарелых, больницы) используются системные организационные аудиты, основанные на признанных во всем мире методиках. У поставщика услуг проверяются документы и проводятся интервью, инспекции и выборочные проверки. В отчете о результатах проведенной проверки указываются не соответствующие закону или нормативам пункты, которые называются отклонениями. Орган надзора организует последующее наблюдение за устранением отклонений владельцем и командой руководителей, пока положение не будет приведено в соответствие с законом или нормативами. Каждый год Инспекция здравоохранения Норвегии выбирает от двух до четырёх сфер, которые будут подвергнуты проверке по всей стране.

Отдельные случаи, относящиеся к нарушениям в сфере предоставления услуг 
Инспекция здравоохранения на уровне федерального округа получает информацию о возможных нарушениях в сфере предоставления услуг из множества источников (пациенты, их близкие, работодатели, полиция, средства массовой информации). Ежегодно расследуется около 2000 случаев, чтобы выяснить, имело ли место нарушение закона или нормативов. В тех случаях, когда нарушения имеют место, Инспекция здравоохранения Норвегии может противодействовать поставщикам услуг путём издания инструкций для исправления положения или в виде санкций в отношении медицинских работников, имеющих государственный сертификат. Санкции могут включать предупреждения, лишение права на выписку определенных лекарственных средств или лишение разрешения на врачебную практику.

Отчеты об инцидентах, в результате которых здоровью человека был причинен или мог быть причинен значительный ущерб 
Инспекция здравоохранения Норвегии отвечает за MedEvent — систему отчетности о неблагоприятных происшествиях в сфере специализированных услуг здравоохранения, которая упорядочивает отчеты о происшествиях в сфере специализированных услуг здравоохранения, которые причинили или могли бы причинить значительный ущерб здоровью человека. Лечебные учреждения по закону обязаны предоставлять отчет о таких происшествиях.

Жалобы, относящиеся к услугам и неисполнению прав 
Закон о правах пациента предоставляет населению много прав при взаимодействии с системой здравоохранения. В законе устанавливаются такие права пациента, как право на оказание обязательной медицинской помощи, право на обследование в лечебном учреждении в течение 30 дней, право на выбор лечебного учреждения, право на получение доступа к медицинской карте пациента и внесение исправлений, а также право на участие и получение информации. В нём также содержатся положения, связанные со специальными правами детей, правом на согласие осуществления медицинской помощи и индивидуальный план для тех, кому требуются множественные услуги.

В законе социального обеспечения содержатся положения, регулирующие обязанность муниципалитета предоставлять услуги населению, включая информацию, консультирование или руководство, которые могут разрешить или предотвратить социальные проблемы, а также практическую помощь, обучение тех, кому требуется особая помощь в связи с болезнью, инвалидностью, возрастом или по другим причинам, меры по облегчению нагрузки и выплаты для людей и семей с особенно тяжелой работой по уходу, контакты по поддержке для людей и семей, предоставление специально оборудованного жилья или места в учреждениях круглосуточным обслуживанием для тех, кто нуждается в помощи.

Каждый год органы надзора на уровне федерального округа обрабатывают 6000 — 8000 жалоб.

Использование отчетов органов надзора 
Органы надзора активно работают, чтобы гарантировать, что все поставщики медицинских и социальных услуг используют в своей работе отчеты надзора, решения, имеющие отношение к отдельным случаям, отчеты об обнаруженных ошибках и публикации Инспекции здравоохранения Норвегии в качестве помощи в улучшении административной деятельности и для повышения качества услуг.

Выводы и опыт проверок, используемая база данных и методы контроля доступны для общественности. Большинство из них опубликованы на веб-сайте www.helsetilsynet.no.

Организация 

Органами надзора являются Инспекция здравоохранения Норвегии, Инспекция здравоохранения на уровне федерального округа и губернаторы федеральных округов.

Инспекция здравоохранения Норвегии является высшим национальным надзорным органом. В Комитете здравоохранения Норвегии работает около 115 сотрудников.

На уровне федерального округа надзор осуществляется комитетом здравоохранения в федеральном округе (услуги в сфере здравоохранения и медицинские работники) и губернатором федерального округа (социальное обеспечение).

Органы надзора возглавляются генеральным директором Яном Фредриком Андресеном.

Подробная информация на русском и на английском языках 
На официальном веб-сайте Инспекции здравоохранения Норвегии содержится более подробный текст на русском языке.

На англоязычных страницах данного сайта содержится следующая информация:
 законодательство;
 описание системы здравоохранения и социального обеспечения Норвегии;
 описание государственного управления системой здравоохранения и социального обеспечения;
 полный текст ежегодного отчета органов надзора со статьями и статистикой;
 конспект всех публикаций в Отчете Инспекции здравоохранения Норвегии;
 ссылки — управление системой здравоохранения, статистика, международные организации.

Ссылки 

 Официальный веб-сайт Инспекции здравоохранения Норвегии
 Общая информация об общественном секторе Норвегии
 Официальный сайт Норвегии в России

Государственные организации Норвегии
Здравоохранение в Норвегии